44. længdegrad kan henvise til:

 44. vestlige længdekreds
 44. østlige længdekreds